Zamach w Islamabadzie – zamach, który miał miejsce 20 września 2008 o godzinie 19:56 czasu miejscowego (15:56 czasu polskiego) przed hotelem Marriott
 Zamach w Islamabadzie – 18 policjantów oraz cywil